Abdus Samad ist der Name folgender Personen:

* M. Abdus Samad (1937–2004), bangladeschischer Filmregisseur
 Abdus Samad Azad (1926–2005), pakistanischer und bangladeschischer Politiker

Siehe auch:
 Abd as-Samad († ~1595), persisch-indischer Miniaturmaler